84 může být:

 84 (číslo) – přirozené číslo
 84 – rok
 84 př. n. l. – rok
 Messier 84 – čočková galaxie v souhvězdí Panny
 STS-84 – let raketoplánu Atlantis